Juan Ruiz, Archiprêtre de Hita (1283-1350), auteur castillan du , auteur du Libro de buen amor
  (1507-c.1570), un des conquistadores de Francisco Pizarro, auteur d'une détaillée relation sur la Conquête de l'empire inca
 Juan Ruiz de Alarcón (1581–1639), dramaturge espagnol.
 Juan Ruiz de Apodaca (1754–1835), officier de la marine espagnole, Vice-roi de Nouvelle-Espagne (1816-1821), lors de la guerre d'indépendance du Mexique
 Karla Sofía Gascón, née Juan Carlos Gascón Ruiz (1972-), actrice espagnole.
 Juan José Ruiz (1989-), coureur cycliste vénézuélien.